Биксеј може да се односи на:

 Биксеј (Вијена), насељено место у Француској, у департману Вијена
 Биксеј (Ендр), насељено место у Француској, у департману Ендр
 Биксеј (Об), насељено место у Француској, у департману Об